Персиц — еврейская фамилия.

Известные носители 

 Персиц, Борис Давидович (1916—1992) — советский шахматист.
 Персиц, Зелик Мордухович (1864—1925) — московский купец первой гильдии, участник сионистского движения, прадед Раафи Персица.
 Персиц, Раафи (1934—2009) — британский и израильский шахматист.
 Персиц, Розалия Григорьевна (1900—1959) — советский библиотековед, библиограф.

